Jane Eyre steht für:
 Jane Eyre, Roman von Charlotte Brontë (1847)

Filme:
 Jane Eyre (1934), US-amerikanischer Film von Christy Cabanne
 Die Waise von Lowood (1943), US-amerikanischer Film von Robert Stevenson (Originaltitel)
 Jane Eyre (1970), britischer Fernsehfilm von Delbert Mann
 Jane Eyre (1973), britische Miniserie von Joan Craft
 Jane Eyre (1983), britische Miniserie von Julian Amyes
 Jane Eyre (1996), italienischer Film von Franco Zeffirelli
 Jane Eyre (1997), britischer Fernsehfilm von Robert Young
 Jane Eyre (2006), britische Miniserie von Susanna White
 Jane Eyre (2011), britisch-amerikanischer Film von Cary Fukunaga

Bühnen-Inszenierungen:
 Jane Eyre (1961), Musical, Musik von Monty Stevens
 Jane Eyre (1987), Oper, Komposition von John Joubert, Libretto von Kenneth Birkin
 Jane Eyre (1993), Musical, Musik von Brian Knowles
 Jane Eyre (1995), Musical, Musik von Paul Gordon
 Jane Eyre (2000), Oper, Komposition von Michael Berkeley, Libretto von David Malouf

Siehe auch:

 Die Waise von Lowood